Die Abkürzung USAEC steht für:
 United States Army Environmental Command
 United States Atomic Energy Commission

USAEC